Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Kirgizië. IJsland heeft geen ambassade in Kirgizië.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Kirgizië
IJslandse